Arif Mahmood ou Mehmood est un nom pouvant désigner:

, taekwondoïste pakistanais
Arif Mehmood (né en 1983), joueur de football pakistanais
, homme politique provincial pakistanais

Voir aussi
 (né en 1975), joueur de cricket pakistanais

Mahmood, Arif